Un intendant est, au sens premier, l'administrateur d'un territoire ou d'une institution ; la fonction a recouvert des missions différentes selon le contexte. Par extension, le terme a désigné une personne chargée de diriger la maison, administrer les biens ou gérer la fortune d'une autre.

 En France :
l’intendant était, sous l'Ancien Régime, un agent du pouvoir royal (commissaire), investi d'un large pouvoir dans une ou plusieurs provinces.
l’intendant était un employé chargé de la gestion du patrimoine matériel dans certaines institutions (Palais de l'Elysée), écoles, organisations ou sociétés ; dans de plus petites institutions, il s'appelle économe. Dans les établissements scolaires français du second degré, collèges ou lycées, créés en application du décret du , les intendants sont désormais appelés adjoints-gestionnaires (directeurs administratifs et financiers dans les établissements d'enseignement français à l'étranger).

Au Québec :
en Nouvelle-France, comme en France métropolitaine, l'intendant est un personnage partageant la gestion de la colonie avec le gouverneur.

 En Espagne :
l'Intendant était, en Espagne, un fonctionnaire désigné par le roi, qui jouissait de vastes pouvoirs, et avait comme mission la collecte d'impôts et la dynamisation économique, contrôler les autorités locales, promouvoir le développement de l'agriculture, la lever des cartes, effectuer des recensements, s'occuper de l'urbanisme, etc.

 Dans la fiction :
 dans l'œuvre de J. R. R. Tolkien, les Intendants du Gondor gouvernent le royaume en l'absence du roi.
 dans l'œuvre de George R. R. Martin, la "Main du Roi" gouverne le "Royaume des sept Couronnes" et, ipso facto, se charge de l'administration du royaume en l'absence temporaire ou non du roi : il peut s'asseoir sur le "Trône de Fer".

Il préside aussi le Conseil du Roi. Administrateur, Président du Conseil, Premier ministre, préfet (à l'échelon local), maire du palais, chancelier, vice-chancelier sont autant de qualifications tirées de l'histoire pour désigner cette activité politique de premier plan très importante aujourd'hui encore dans bon nombre de systèmes politiques européens dont la France.

Notes et références

Articles connexes 
 Surintendant
 Intendance militaire
 Concierge
 Homme à tout faire